Матхура:

 Матхура — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Матхура — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.